Mořkov, een gemeente in Tsjechië
 Mørkøv, een dorp in Denemarken
 Mørkøv (parochie), een parochie in Denemarken
Michael Mørkøv, een Deense wielrenner